Aldeamayor de San Martín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeamayor de San Martín (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Aldeamayor de San Martín (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar